

Октябрська селищна адміністрація — адміністративна одиниця, Алтайський район, Східноказахстанська область
 Октябрська селищна адміністрація — адміністративна одиниця, Лисаковська міська адміністрація, Костанайська область